Vendanges (Roussel), Vendanges, esquisse symphonique, compositie van Roussel
Vendanges (kunstwerk), uit 1929 van André Dunoyer Segonzac